PSK ist eine Abkürzung für:

 Partiya Sosyalîst a Kurdistan, die Sozialistische Partei Kurdistans
 Persönliche Sicherheitskontrolle, siehe Schusswaffe#Lade-_und_Sicherungszustände
 Pelviskopie, einen gynäkologischen Eingriff
 Phase Shift Keying, siehe Phasenumtastung
 Pinscher-Schnauzer-Klub 1895, ein deutscher Hundezuchtverein
 Pötzleinsdorfer SK, einen ehemaligen österreichischen Sportverein, siehe EK Engelmann Wien
 Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee der Europäischen Union 
 Post Südstadt Karlsruhe, ein deutscher Sportverein
 Postsparkasse
 Präzisionsschützenkommando, eine Eliteeinheit der deutschen Polizei
 Pre-shared key, ein Verschlüsselungsverfahren in der Computertechnik
 Psychologische Kampfführung, siehe Operative Information

Abkürzung